777 км, 777-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 777 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 643425.
 777 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 585075.
 Федеральная трасса М7 777 км — улица в Казани.